Островы́ () — деревня в составе Волковичского сельсовета Чаусского района Могилёвской области Республики Беларусь.

История 
Упоминается не позднее 1648 года как село с церковью Преображения Господня в составе Могилевской волости в Оршанском повете ВКЛ.

Население 

 2010 год — 54 человека

См. также 
 Волковичский сельсовет
 Чаусский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 

Населённые пункты Чаусского района